Томберг () — фамилия. Известные носители:
 Томберг, Валентин Арнольдович (1900—1973) — христианский мистик и философ-герметист российского происхождения, автор трудов по антропософии. 
 Томберг, Владимир Эрнестович (1912—2002) — кинооператор, режиссёр неигрового кино, трижды лауреат Сталинских премий (1946, 1947, 1951).
 Томберг, Елизавета Степановна (1909—1988) — советская театральная актриса, лауреат Сталинской премии третьей степени (1950).
 Томберг, Рихард Иоганович (1897—1982) — эстонский и советский военный деятель, командующий ВВС Эстонии.